Send Me an Angel ("manda/mandatemi un angelo" in lingua inglese) può riferirsi a:

 Send Me an Angel  – singolo dei Real Life del 1983, dall'album Heartland
 Send Me an Angel  – singolo degli Scorpions del 1990, dall'album Crazy World
 Send Me an Angel  – album dei Vision Divine del 2002
 Send Me an Angel  – traccia dell'album Letter from Egypt di Morken Harket del 2008